Клюквинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Клюквинка — посёлок в Верхнекетском районе Томской области.
 Клюквинка — деревня в Колпашевском районе Томской области.